Землепрохо́дцы — русские путешественники XVII века, осваивавшие неизвестные ранее территории Восточной Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Имели разное социальное происхождение — казаки, служилые люди, купцы. Многие из них были уроженцами Русского Севера.

Известные землепроходцы:

 Владимир Атласов
 Еналей Бахтеяров
 Пётр Бекетов
 Иван Галкин
 Семён Дежнёв
 Василий Колесников
 Иван Москвитин
 Максим Перфильев
 Иван Похабов
 Яков Похабов
 Василий Поярков
 Иван Ребров
 Ерофей Хабаров

В процессе своей деятельности землепроходцы осуществляли далёкие экспедиции в неизведанные земли, которые наносили на карты («чертежи»), собирали ясак с местных жителей и основывали поселения в виде зимовий и острогов. Наименование «землепроходец» не исключало того, что новые земли могли быть открыты речным либо морским путём с использованием кочей, стругов или дощаников.

Путешественников более позднего времени принято называть уже не землепроходцами, но просто путешественниками или мореплавателями. Например, если Дежнёв именуется землепроходцем, то Беринг — уже мореплавателем.

См. также 
 Конкистадоры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

История Сибири